У даній статті представлені дискографія американської співачки Дженніфер Лопес.

Альбоми

Сингли

Інше

за участі на альбомах

Інше

Саундтреки

Промоційні сингли

DVD

Теледиски

за участі Дженніфер Лопес

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Лопес Дженніфер
Дженніфер Лопес